Grupp A i Copa América Centenario avgjordes under perioden 3–11 juni 2016.

Matchresultat

Tabeller

USA mot Colombia

Costa Rica mot Paraguay

USA mot Costa Rica

Colombia mot Paraguay

USA mot Paraguay

Colombia mot Costa Rica

Referenser

Grupp A